Брошь (от ) — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду. Обычно изготавливается из металла, часто драгоценного — золота или серебра — и украшается драгоценными камнями или эмалевыми вставками. Как правило, брошь используется только в качестве украшения, однако она может нести и утилитарную функцию — например, застёжки.

История 

Самые ранние металлические броши, появившиеся уже в бронзовом веке, имели первоначально утилитарное предназначение — скреплять одежду, например, плащ. Античные и раннесредневековые застёжки, скрепляющие одежду, называются фибулы. Известны как простые фибулы без какого бы то ни было декора, так и ювелирные, выступающие не только застёжкой, но и ювелирным украшением. Нередко фибулы изготавливались из золота или серебра и украшались жемчугом, драгоценными камнями, чеканными орнаментами и т. д.

Дизайн брошей часто менялся с течением времени, поэтому они могут служить хорошим хронологическим индикатором, позволяющим датировать другие археологические находки. Утилитарная функция броши сохраняется большую часть Средневековья. В эпоху готики кольцевидные и дисковидные фибулы сменяются аграфами, представляющими собой более сложный вид застёжки.

Появление броши в современном виде — как самостоятельного украшения, несущего исключительно декоративную функцию — относится к XVII веку. Изобретение броши приписывается французской придворной даме, маркизе де Севинье. В эпоху барокко одежду украшали многочисленными подвесками, которые пришивались к одежде или привязывались при помощи лент. Мадам де Севинье стала носить на корсаже брошь, состоящую из атласного банта и пришитого к нему подвеска, с таким украшением она была запечатлена на портретах. Украшение стало очень популярным у европейских аристократок и в XVIII веке привело к появлению корсажных брошей. Первоначально корсажные броши повторяли вид «броши Севинье» и изготавливались в форме банта с одним или несколькими, как правило, тремя, подвесками.

В XIX веке появляется многообразие брошей самых различных форм и материалов — из золота, драгоценных камней, жемчуга, эмали, слоновой кости, с использованием технологии микромозаики, глиптики, таксидермии, миниатюры и т. д.

Виды брошей

Примечания

Литература

Ссылки 

 Виды брошей
 История и виды брошей

Археологические артефакты
Археологические артефакты по типу